Waste désigne les landes silicicoles de bruyères.
WASTE est un acronyme de protocole informatique